Jan Baraniecki (ur. 1893) – kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Jan Baraniecki (ur. 1896) – szeregowiec Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari (26 marca 1921)
 Jan Baraniecki (ur. 1940) – generał brygady Wojska Polskiego

Przypisy